Achtvoudig pad (natuurkunde)
 Edele achtvoudige pad, het boeddhistische pad naar verlichting